Ха́слингер () — фамилия. Известные носители:
 Хаслингер, Ингрид (род. 1956) — австрийский историк, специалист по венской кухне и Габсбургской монархии.
 Хаслингер, Пол (род. 1962) — американский композитор австрийского происхождения.
 Хаслингер, Стюарт (род. 1981) — английский шахматист, гроссмейстер.